L'édition 2009 des College World Series se tient du 13 au 24 juin à Omaha (Nebraska). À l'issue des sélections mettant aux prises les 64 meilleures formations de baseball du championnat NCAA, huit équipes prennent part à ce tournoi final.

Participants

Résultats 
Les équipes sont divisées en deux groupes de quatre et jouent selon un tournoi à double élimination. Les deux vainqueurs se rencontrent au meilleur des trois matchs.

Tableau des rencontres

Calendrier et résultats 
Les horaires sont données en heure locale pour le fuseau horaire CST.

Notes

Liens externes 
 Site officiel NCAA

2009
Baseball en 2009
Sport aux États-Unis en 2009
Sport en juin 2009